Сезон ВНБА 2019 — стал 23-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Вашингтон Мистикс».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 10 апреля в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) на драфте ВНБА 2019 года под первым номером клубом «Лас-Вегас Эйсес» была выбрана защитник Джеки Янг из университета Нотр-Дам. Под вторым номером на драфте командой «Индиана Фивер» была выбрана защитник Эйжа Дёрр из Луисвиллского университета.

Регулярный сезон стартовал 24 мая матчем между командами «Атланта Дрим» и «Даллас Уингз», в котором «Дрим» в упорной борьбе переиграли своего соперника со счётом 76:72. 27 июля в Мандалай-Бей Эвентс-центре в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся Матч всех звёзд, который начиная с прошлого года изменил формат. В этой встрече команда Эйжы Уилсон переиграла команду Елены Делле Донн со счётом 129:126. Самым ценным игроком данного матча была признана защитник команды «Индиана Фивер» Эрика Уилер, которая за 19 минут, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 25 очков, 4 подборов и 7 результативных передач за команду Уилсон. Регулярный чемпионат в этом году закончился 8 сентября, MVP которого была признана форвард клуба «Вашингтон Мистикс» Елена Делле Донн. Тренер клуба «Чикаго Скай», Джеймс Уэйд, был признан тренером года, а Нафиса Коллиер, 6-й номер драфта из «Миннесота Линкс» — новичком года. Официально турнир 2019 года завершился 10 октября, когда команда «Вашингтон Мистикс» переиграла в решающей пятой встрече финальной серии до трёх побед клуб «Коннектикут Сан», а MVP финала была признана центровая «Мистикс» Эмма Миссеман.

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок ВНБА: Елена Делле Донн, Вашингтон Мистикс
 Самый ценный игрок финала: Эмма Миссеман, Вашингтон Мистикс
 Новичок года ВНБА: Нафиса Коллиер, Миннесота Линкс
 Лучший оборонительный игрок: Наташа Ховард, Сиэтл Шторм
 Лучший шестой игрок ВНБА: Дирика Хэмби, Лас-Вегас Эйсес
 Самый прогрессирующий игрок: Лейлани Митчелл, Финикс Меркури
 Приз за спортивное поведение: Ннека Огвумике, Лос-Анджелес Спаркс
 Приз за лидерские качества: Наташа Клауд, Вашингтон Мистикс
 Менеджер года: Шерил Рив, Миннесота Линкс
 Тренер года: Джеймс Уэйд, Чикаго Скай

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Елена Делле Донн (Мистикс)
 Ф Наташа Ховард (Шторм)
 Ц Бриттни Грайнер (Меркури)
 З Челси Грей (Спаркс)
 З Кортни Вандерслут (Скай)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ф Джонквел Джонс (Сан)
 Ц Лиз Кэмбидж (Эйсес)
 З Даймонд Дешилдс (Скай)
 З Одисси Симс (Линкс)

 Сборная новичков:
 Нафиса Коллиер (Линкс)
 Брианна Тёрнер (Меркури)
 Тиэра Маккоуэн (Фивер)
 Джеки Янг (Эйсес)
 Арике Огунбовале (Уингз)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ннека Огвумике (Спаркс)
 Наташа Ховард (Шторм)
 Джонквел Джонс (Сан)
 Жасмин Томас (Сан)
 Джордин Кэнада (Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Алиша Кларк (Шторм)
 Алисса Томас (Сан)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Ариэль Аткинс (Мистикс)
 Наташа Клауд (Мистикс)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2019